31. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Seulu, w stolicy Korei Południowej, w dniach 26–27 stycznia 2000. Zawody rozegrano w Taereung Indoor Ice Rink. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złoto sprzed roku obronili Niemka Monique Garbrecht oraz Kanadyjczyk Jeremy Wotherspoon.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) oraz 33 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowanz, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2000 w sportach zimowych
2000 w Azji
Łyżwiarstwo szybkie w Korei Południowej
Zawody sportowe w Seulu
Korea Południowa w XX wieku